Radzanów può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Radzanów, comune del Distretto di Białobrzegi, nel Voivodato della Masovia
Radzanów, comune del Distretto di Mława, nel Voivodato della Masovia